Municipio de Dalton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dalton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Dalton (condado de Wayne, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Dalton (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.